41 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 17 kwietnia i zakończył 23 października po dwunastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Luigi Ferrara.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2005 w sportach motorowych
2005 we Włoszech